Schizocodon är ett släkte av fjällgröneväxter. Schizocodon ingår i familjen fjällgröneväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjällgröneväxter
Schizocodon